«Tri-State» — перший студійний альбом британського гурту «Above & Beyond». Випущений у 2006 році.

Список композицій

Посилання 
 Tri-State  на сайті Discogs

Музичні альбоми 2006
Альбоми Above & Beyond